Język tashelhiyt (tashelhit, tachelhit, shilha, szilha, tasoussit) – najczęściej używany język północnoberberyjski, spotykany głównie w dolinie Sus w południowo-zachodnim Maroku, a w mniejszym stopniu w Algierii (przy granicy z Marokiem) i wśród emigrantów we Francji. Ma wiele zapożyczeń z arabskiego. W Algierii istnieje dialekt tego języka zwany susiua.

Literatura 
Istnieją liczne tradycje ustnej literatury w tym języku. We Francji i w Holandii zgromadzono zbiory religijnych rękopisów w tashelhit.

Pismo 
Najczęściej używany jest system pisania – tifinagh. We wcześniejszych okresach dominowało pismo arabskie. Powstawały (i powstają) też zapisy łacinką.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Inkubator Wikipedii w języku tashelhit
 Raport Ethnologue

Języki berberyjskie
Języki Maroka
Języki Algierii